Alex Goupil (né le  à Ottawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2003 avec les Senators d'Ottawa Jr. dans la Ligue canadienne de hockey junior.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Senators d'Ottawa Jr. || LCHJ ||31 ||16 ||21 ||37 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Rangers de Gloucester || LCHJ ||19 ||10 ||9 ||19 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Thrashers de Danbury || UHL ||60 ||25 ||14 ||39 ||60 ||11 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Thrashers de Danbury || UHL ||76 ||25 ||30 ||55 ||68 ||11 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2006-2007 || Prairie Thunder de Bloomington || UHL ||67 ||23 ||22 ||45 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Thunder de Wichita || LCH ||43 ||13 ||12 ||25 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Bucks de Laredo || LCH ||16 ||11 ||7 ||18 ||13 ||11 ||4 ||7 ||11 ||6
|-
|2008-2009 || Bucks de Laredo || LCH ||64 ||23 ||34 ||57 ||59 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2010-2011 || 1000 Islands Privateers || FHL || 44|| 42|| 35|| 77|| 22|| 4|| 5|| 2|| 7|| 2
|-
|2011-2012 || Whalers de Danbury || FHL || 6|| 7|| 4|| 11|| 4|| 8|| 4|| 6|| 10|| 4

Notes et références 

Naissance en octobre 1983
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Bucks de Laredo
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Ottawa